Křížový vrch může být

zeměpisné jméno vrcholu vyvýšeniny georeliéfu

 Křížový vrch (Broumovská vrchovina) (667 m n. m.) – kopec v Broumovské vrchovině
 Křížový vrch (Cvikov) (443 m n. m.) – kopec u Cvikova
 Křížová hora (České středohoří) (590 m n. m.) – kopec nedaleko od Litoměřic
 Křížový vrch (Frýdlantská pahorkatina) (382 m n. m.) – kopec jihozápadně od Frýdlantu
 Křížový vrch (Zlatohorská vrchovina) (689 m n. m.) – kopec v Jeseníku, část Dětřichov (Jeseník), s kostelem sv. Anny, hotelem a Priessnitzovou vyhlídkou
 Křížový vrch (Krucemburk) (660,5 m n. m.) – kopec nad Krucemburkem, Stružinecká pahorkatina
 Křížový vrch – severní výběžek Malého Prenetu na Šumavě
 Křížový vrch (Moravská Teřbová) (427 m n. m.) – kopec ve městě Moravská Třebová
 Křížový vrch (Ruda) (589 m n. m.) – kopec u Rudy s cennou barokní křížovou cestou
 Křížový vrch (Švihovská vrchovina) (487 m n. m.) – vrchol v Merklínské pahorkatině, západně od Černotína v okrese Plzeň-jih
 Křížový vrch (620 m) – kopec u Českého Krumlova s barokním poutním areálem ve vrcholové části

název přírodní rezervace
 Křížový vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na úbočí Křížového vrchu blízko Frýdlantu

Související články 
 Křížová hora
 Křížová cesta
 Hora křížů
 Tři kříže